Aleksander Vladimirovič Gusev (), ruski hokejist, * 21. januar 1947, Moskva, Sovjetska zveza, † 22. julij 2020.

Gusev je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, skupno je na 335-ih prvenstvenih tekmah dosegel 64 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlatio medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 128-ih tekmah, na katerih je dosegel 29 golov. Umrl je 22. julija 2020

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 4
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 22
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 42
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 35
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 25
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 23
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 7
| 7
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 23
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 32
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 23
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 12
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 29
| 1
| 8
| 9
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 367
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki